Ratifica, nel diritto internazionale
Ratifica (ordinamento civile italiano), procedimento di ratifica nel diritto civile italiano
Ratifica (diritto amministrativo), atto amministrativo